Le tournoi de tennis de Christchurch est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1978 se dispute du 20 au .

Regina Maršíková remporte le simple dames. En finale, elle bat Sylvia Hanika, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lesley Hunt et Sharon Walsh.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Christchurch
 Saison 1978 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1978
Christchurch
1978 en Nouvelle-Zélande
Sport en novembre 1978